Чернышово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

Входит в состав Высоковского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Митенское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Митенский сельсовет.

Расстояние до районного центра Устья по автодороге — 10,5 км, до центра муниципального образования Высокого по прямой — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Макарьино, Шелково, Семеновское.

По переписи 2002 года население — 15 человек.

В 1999 году была внесена в список населённых пунктов Вологодской области под названием Чернышево. В 2001 году список был исправлен.

Примечания

Ссылки 
 Чернышово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Усть-Кубинского района